Erwartung steht für:
 Erwartung (Soziologie), Annahme, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder sollten
 Erwartung (Psychologie), geistige Repräsentation zukünftiger Ereignisse
 eine Annahme über Zukünftiges, siehe Prognose

Werktitel:
 Erwartung (Schönberg), musikalisches Monodrama von Arnold Schönberg (1924)
 Erwartung (Roman), Thriller des dänischen Autors Jussi Adler-Olsen (2012)

Siehe auch:
 Erwartungswert in Messtechnik und Stochastik
 Erwartungserwartung (Theorem der soziologischen Systemtheorie zur Stabilisierung sozialer Situationen)
 Große Erwartungen (Begriffsklärung)
 Heilandsgesicht: Erwartung, 1917